Cuautla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cuautla (kommun i Mexiko, Morelos), 
 Cuautla Morelos, stad, 
 San Juan Cuautla, ort, Puebla, Coyomeapan, 
 Palmar de Cuautla, ort, Nayarit, Santiago Ixcuintla, 
 Cuautla (kommun i Mexiko, Jalisco, lat 20,20, long -104,47), 
 Cuautla, Jalisco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar